Huaylas o Huailas hacen referencia a varios artículos:

Lugares  
 Callejón de Huaylas, valle aluvial de la cordillera de los Andes.
 Provincia de Huaylas, una de las veinte provincias que conforman el departamento de Áncash.
 Distrito de Huaylas, uno de los diez distritos de la provincia homónima.
 Departamento de Huaylas, el antecesor del actual departamento de Áncash.
 Huaylas (etnia), una etnia pre inca que habitó el actual Callejón de Huaylas en Áncash.

Idioma 
 Quechua Ancash-Huailas, variedad del idioma quechua ancashino.

Danza 
 Huaylarsh, danza folclórica peruana.